ESPN 2 puede referirse a:
 ESPN 2 (Estados Unidos), un canal de televisión estadounidense.
 ESPN 2 (Norte), la señal de ESPN 2 para México y Centroamérica.
 ESPN 2 (Sur), la señal de ESPN 2 para América del Sur.